Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 1995 v Grčiji, kjer je pod vodstvom selektorja Zmaga Sagadina v svojem drugem nastopu osvojila dvanajsto mesto. V predtekmovalni skupini B je proti hrvaški, španski, ruski, francoski, finski in turški reprezentanci osvojila peto mesto z dvema zmagama in štirimi porazi ter se ni uvrstila v četrtfinale.

Postava 
Selektor:  Zmago Sagadin

Tekme

Prvi krog - skupina B

Statistika 

|-
| Alibegovič, Teoman
| 6
| 171
| 38/70
| 54,3
| 7/13
| 53,8
| 24/33
| 72,7
| 6
| 20
| 26
| 11
| 20
| 9
| 8
| 0
| 121
| 20,2
|-
| Kotnik, Slavko
| 6
| 200
| 30/54
| 55,6
| 0/0
| 0,0
| 40/50
| 80,0
| 24
| 20
| 44
| 5
| 12
| 9
| 4
| 0
| 100
| 16,7
|-
| Zdovc, Jure
| 6
| 197
| 19/40
| 47,5
| 7/29
| 24,1
| 7/9
| 77,8
| 2
| 16
| 18
| 20
| 20
| 6
| 11
| 0
| 66
| 11,0
|-
| Milič, Marko
| 6
| 129
| 24/40
| 60,0
| 1/3
| 33,3
| 4/9
| 44,4
| 9
| 9
| 18
| 16
| 14
| 8
| 3
| 0
| 55
| 9,2
|-
| Gorenc, Boris
| 6
| 107
| 15/27
| 55,6
| 1/9
| 11,1
| 12/19
| 63,2
| 9
| 8
| 17
| 6
| 15
| 2
| 5
| 0
| 45
| 7,5
|-
| Horvat, Roman
| 6
| 85
| 11/23
| 47,8
| 2/10
| 20,0
| 7/7
| 100,0
| 1
| 10
| 11
| 1
| 8
| 5
| 2
| 0
| 35
| 5,8
|-
| Kraljevič, Marijan
| 6
| 90
| 12/20
| 60,0
| 0/0
| 0,0
| 2/3
| 66,7
| 9
| 18
| 27
| 4
| 20
| 11
| 5
| 0
| 26
| 4,3
|-
| Daneu, Jaka
| 6
| 110
| 4/5
| 80,0
| 3/9
| 33,3
| 6/12
| 50,0
| 1
| 11
| 12
| 6
| 17
| 8
| 1
| 0
| 23
| 3,8
|-
| Tušek, Marko
| 5
| 55
| 5/12
| 41,7
| 0/0
| 0,0
| 4/5
| 80,0
| 7
| 5
| 12
| 1
| 4
| 1
| 2
| 0
| 14
| 2,8
|-
| Tovornik, Matjaž
| 2
| 28
| 1/3
| 33,3
| 3/4
| 75,0
| 2/3
| 66,7
| 0
| 4
| 4
| 1
| 6
| 2
| 0
| 0
| 13
| 6,5
|-
| Jeklin, Walter
| 2
| 10
| 0/0
| 0,0
| 1/1
| 100,0
| 2/2
| 100,0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3
| 1
| 0
| 0
| 5
| 2,5
|-
| Kunc, Aleš
| 1
| 2
| 0/0
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 2/2
| 100,0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 2
| 0
| 0
| 2
| 2,0
|-
| Skupaj
| 6
| 
| 159/294
| 54,1
| 25/78
| 32,1
| 112/154
| 72,7
| 68
| 122
| 190
| 71
| 140
| 64
| 41
| 0
| 505
| 84,2
|}

Zunanje povezave
 fibaeurope.com 

1995
Evropsko prvenstvo v košarki 1995
1995 v Sloveniji